

Рокпорт — місто, штат Арканзас
 Рокпорт — місто, штат Індіана
 Рокпорт — місто, штат Кентуккі
 Рокпорт — місто, штат Мен
 Рокпорт — місто, штат Массачусетс
 Рокпорт — місто, штат Техас
 Рокпорт — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Рокпорт — переписна місцевість, штат Вашингтон